Segmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Seegmüller (1932–2022), deutscher Informatiker und Hochschullehrer  
 Robert Seegmüller (* 1969), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht

Siehe auch:
 Segmüller
 Seegmiller
 Sagemiller
 Sagemüller